Kronillhöfjäril (Colias alfacariensis) är en fjärilsart som beskrevs av Ribbe 1905. Kronillhöfjäril ingår i släktet Colias och familjen vitfjärilar. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar